NEM:

 NEM — криптовалюта, программное обеспечение написано на Java и JavaScript.
 NEM — стандарты в железнодорожном моделизме, созданные MOROP.

См. также 
 Nem.